Peucedanum sonderi är en flockblommig växtart som först beskrevs av Minosuke Hiroe, och fick sitt nu gällande namn av Brian Laurence Burtt. Peucedanum sonderi ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
sonderi